«Астровитя́нка» — научно-фантастическая трилогия Н. Горькавого, а также название первого романа серии.

Трилогия написана в жанре твёрдой научной фантастики, ориентирована главным образом на подростковую аудиторию и задумана автором как произведение в «жюль-верновском» образовательном жанре, в котором, помимо динамичного сюжета, имеются сделанные на хорошем популярном уровне описания современных научных идей, концепций, гипотез. По замыслу автора, книга призвана возродить сильно приниженный к началу XXI века образ науки и учёных и что-то противопоставить анти-интеллектуальным установкам, господствующим в современной массовой культуре.

Книги трилогии 

 
 
  (ранее предполагалось название «Полёт за сингулярность»)

Награды и премии 

Первая книга серии («Девочка с хрустальными волосами» — авторское название «Астровитянки») в 2009 году получила премию «Странник» (номинация «Образ будущего»). В 2010 году трилогия получила премию «Бегущая по волнам» за лучший женский образ в фантастическом произведении.

Первая книга также входила в номинационные списки некоторых других литературных премий:
 список финалистов первого сезона национальной детской литературной премии «Заветная мечта» (номинация «за лучшее произведение в жанре научной фантастики или фэнтэзи»);
 номинационный список из 14 дебютных фантастических книг на премию конвента фантастов Интерпресскон-2009;
 шорт-лист конкурса Харьковского международного фестиваля фантастики «Звёздный мост-2008» (номинация «дебютные книги»);
 шорт-лист премии «„Бронзовый Икар“ — За настоящую научную фантастику» Третьего открытого крымского фестиваля фантастики «Созвездие Аю-Даг» (номинация «лучшее художественное НФ-произведение»).

Описание мира 

Действие начинается в 2252 году. Кроме Земли, уже освоены Луна, Марс и спутники Юпитера, Сатурна, Урана. Некоторые люди живут на астероидах, спутниках и космических станциях. Межзвёздных полётов нет, хотя исследования в этом направлении ведутся. Инопланетян нет, однако, в событиях третьей книги упоминается разбитое инопланетное судно.

Правление 

Существующие на Земле государства, кроме основных, не указаны. Предполагается что они являются сходными с существующими. Луна является республикой. Следует уточнить что у ООН появилось больше реальной власти. Однако, большее влияние на общественную жизнь имеют не государства, а крупные корпорации. Ими правят те, чьё состояние превышает 100 миллиардов золотых долларов. Эти люди называются королями и королевами, а их дети — принцами и принцессами, родственники — графами, графинями, герцогами, герцогинями и т.д. . Основная часть состояния обычно завещается одному из детей (чаще всего старшему), который в результате сам становится королём или королевой. Цепочка королей и королев, последовательно передающих власть от родителей к детям, называется династией. Самостоятельно заработавший 100 миллиардов золотых долларов называется основателем династии.

Династии объединяются в две группы — Северные и Южные, борющиеся за деньги и власть и соперничающие как между собой, так и внутри себя. Глав групп называют императорами. Также существуют нейтральные династии.

Образование 

Школы делятся на государственные и частные. Уровень и доступность образования между этими двумя типами школ сильно различается. Обучение в частных школах очень дорогое. В государственных школах уровень обучения гораздо ниже. Выпускники таких школ, как правило, не могут найти высокооплачиваемую работу и вынуждены в дальнейшем отдавать и своих детей в такие школы.
В «Астровитянке», во время обсуждения школьной системы для бедных, одна сокурсница Джерри и Никки объясняет положение бедняков так:

Формально им преподают те же предметы, что и нам, хотя и на совершенно другом уровне. Но из этого они мало что извлекают. Поэтому реальная основная задача подобных школ — социально адаптировать этих шалопаев, а вовсе не научить их высшей математике.

— Социально адаптировать? — нахмурилась Никки.

— Это означает, что выпускники должны без проблем вписаться в общество — послушно работать на низкооплачиваемой работе и не нарушать закон, — сказал саркастически Смит."

Таким образом, население делится на два класса по уровню образования.

Детские приюты

Подавляющее большинство детей в приютах генетически неполноценны, и система образования направлена на воспитание законопослушности и обучение простейшим трудовым навыкам. Шансы найти приёмных родителей у генетически неполноценных детей ничтожны. Почти все дети получают психотропные препараты, которые воспитывают социолояльность и трудолюбие, но, по мнению многих врачей, отрицательно влияют на высшие человеческие эмоции и на творческий потенциал мозга.

Школа Эйнштейна 
Школа Эйнштейна (Лунный Колледж или Школа Лунного Вепря) является самым престижным и хорошо охраняемым частным колледжем и находится на Луне. Принимает 14-летних подростков. Срок обучения 5 лет. Выпускники имеют право поступить в любое высшее учебное заведение без экзаменов. Набор — 100 учеников в год. Конкурс — свыше 1000 человек на место. Вступительный экзамен длится несколько часов и состоит из около 200 вопросов по 9 разным предметам. Ответы оцениваются компьютером; большое число баллов даётся за глубокий анализ задачи, гораздо меньше — за простой, хотя и правильный ответ. Экзамен может сдаваться как в самой школе (около 10000 учеников), так и дистанционно, через специальный арендованный компьютер фирмы «Энштейн Электроникс». Экзамены показываются и комментируются по тивизору. Ученики, не набравшие проходной балл, но показавшие высокий результат, имеют право поступить во многие другие престижные школы и колледжи.

Плата за обучение — 1,5 миллиона золотых долларов в год. Многие ученики — принцы и принцессы, поскольку они могут оплатить обучение, а родители в состоянии нанять им дорогостоящих репетиторов. С другой стороны, среди учеников много и представителей среднего класса. Банки охотно дают кредит на обучение в школе Эйнштейна, но возвращать этот кредит иногда приходится всю жизнь.

В некоторых отношениях школа стилизована под Хогвартс, и творчество Дж. К. Роулинг в школе очень ценят. Так, в школе есть 4 «ордена», в которые компьютер распределяет учеников в зависимости от их склада характера, анализируя поведение на экзаменах. Решение компьютера сообщается через распределяющую Шляпу:

…наша школа основана первыми поселенцами на Луне, среди которых было много поклонников саги о Гарри Поттере. Стиль жизни в нашей школе во многом повторяет Волшебную Школу Хогвартс. Все наши ученики при поступлении распределяются по складу характера на четыре ордена: Орден Сов, Орден Оленей, Орден Леопардов и Орден Драконов. Поэтому нашу школу неофициально даже называют Школой Лунного Вепря или Лунным Хогвартсом, а имя Джоан Роулинг традиционно пользуется в нашей школе глубочайшим почтением.
…
В Орден Сов зачисляются те, у которых интеллектуальная сторона личности доминирует. Очень много учёных дал нам Орден Сов! — с гордостью поднял седой нимб директор Милич. — Я сам там учился много лет назад. В Орден Оленей попадают студенты с такими главными чертами характера, как трудолюбие и миролюбие. Из Ордена Оленей вышли известные медики, учителя и деятели Зелёного Движения. Орден Леопардов создан для подростков с… э-э… боевым складом характера. В этом Ордене учились знаменитые капитаны космических кораблей, спортсмены и военачальники. Орден Драконов — для властолюбивых людей, ориентированных на карьеру, и тех, кто имеет высокую самооценку и верит в свою исключительность. Почти все наши известные политики, — директор указал на золотую доску, — вышли из Ордена Драконов.

Сюжет

Астровитянка 
Главная героиня книги, Николь Гринвич — «космический Маугли», после трагической гибели родителей осталась одна на небольшом астероиде (от слов «астероид» и «островитянка» и происходит название трилогии). В возрасте 13 лет её находят, и она возвращается в человеческий мир. Девочка обладает высокоразвитым интеллектом, независимостью и целеустремлённостью, а также некоторыми дополнительными способностями, вызванными тем, что её организм связан с компьютером класса A10 по имени Робби.

Нашедшим её космонавтам удаётся устроить её в больницу на курс реабилитации за счёт медицинской страховки, чтобы отдалить на некоторое время её попадание в детский дом. В больнице она знакомится с Джерри Уолкером, похожим на неё сиротой, чьи родители тоже были учёными. Там же на неё совершается первое неудачное покушение, которое вынуждает её решиться в пользу поступления в хорошо защищённую школу Эйнштейна.

После сложной подготовки к конкурсу и нахождении средств на первый год обучения ей и Джерри всё таки удаётся поступить в школу, где у них появляются новые друзья-сверстники — Хао Шон, победитель олимпиад по математике и Дзинтара Шихина, русская поэтесса и младшая дочь императора Северных династий. Появляются у неё и враги, например принц Дитбит, сын императора Южных. Между тем выясняется, что смерть её родителей была подстроена, и убийцы начинают охоту на саму Никки. Но их покушения оканчиваются ничем благодаря её находчивости и самоотверженности Джерри.

Сюжетно книга перекликается с многими фантастическими произведениями. На поверхности лежит сравнение с серией романов о Гарри Поттере Дж. Роулинг, однако важное различие состоит в том, что в школе Эйнштейна изучаются не вымышленные магические заклинания, а реальные законы астрономии, физики, химии, биологии и других наук. Критиками проводятся параллели и с другими фантастическими произведениями (например, повестью «Малыш» А. и Б. Стругацких, романами о Майлзе Форкосигане Л. Буджолд и т. д.).

Теория катастрофы 
 
Начался второй год обучения в школе Эйнштейна. Никки представляет на конференции Спейс Сервис свой доклад об Оберонских обсерваториях. Согласно её докладу обсерватории могут погибнуть, и Спейс Сервис потеряет около 5 триллионов долларов. Астровитянка получает страховку со спасения обсерваторий 270 миллиардов долларов и организовывает новую династию Гринвич. Никки организовывает Гринвич-центр, сеть Гринвич-клубов, покупает типографию и помогает уволенному журналисту Тимоти организовать независимый медиаканал. Одновременно её друг Джерри находит неопубликованные материалы своего отца по социомоделированию и открывает секрет предсказания будущего. Новый список 307 бифуркационных технологий возглавляют они с Никки. Попутно друзья находят убийцу родителей Джерри и Никки — как ни странно, это король Дитбит, возглавляющий Южные династии. На Дитбита начинается охота, но он сбегает.
Голосованием большинства принят закон о геносвободе. Этот закон может расколоть мир и только объединение Северных и династии Гринвич может спасти мир. Никки хорошо в кругу семьи Шихиных, возглавляющих Северные династии, но только брак со старшим братом Дзинтары Айваном объединит династии. На предложение Айвана выйти за него замуж Астровитянка отвечает «Да». Джерри, влюблённый в Никки, чуть не умер от этого известия и улетел на Землю, в пустующий родительский дом, но Никки находит его и объясняет, что брак был фиктивным.

Возвращение Астровитянки 

Никки продолжает совершенствовать Гринвич-Колледж, и вскоре вокруг него вырастает огромный лунный город Гринвич-Сити в горном районе бассейна Герцшпрунга. 
Тогда-то и появляется объявленный вне закона король Дитбит и направляет огромный космический крейсер на купола города, чтобы разрушить его и уничтожить всех его обитателей, в том числе взрослых Никки, Джерри и их неродившуюся к тому времени дочь Сюзанну, которая развивается в инкубаторе. Но Никки и в такой непростой ситуации не теряется и объявляет Дитбиту, что её компьютер, как только купола города окажутся пробиты, отправит в Интернет сообщение о награде в миллиард долларов тому, кто уничтожит принца Дитбита — сына короля. Король в последний момент отворачивает от куполов и во время манёвра разбивается.
Никки и Джерри строят новый справедливый мир, их дети Сюзанна и Майкл вырастают и сами обзаводятся семьями, а Дзинтара Шихина становится президентом мира и раскрывает секрет бессмертия. Теперь почти каждый человек может стать бессмертным, однако мозг Никки не поддаётся процедуре бессмертия, поэтому в конце книги Никки и Джерри, прожив долго и счастливо, умирают в один день и межзвездный фрегат "Инфинити", построенный по проекту сына Никки и Джерри Майкла Гринвича, уносит их тела к звездам.

Научность и достоверность фактов 
Автор весьма тщательно подходит к подбору научных фактов, приводимых в книгах, а также физической достоверности событий. В своем блоге он, отвечая на вопросы читателей, приводит расчеты и обоснования многих моментов в «Астровитянке».

Критика трилогии 

Романы вызвали неоднозначную реакцию аудитории. Бо́льшая часть читателей положительно восприняли установку на «интеллектуальную фантастику для юношества», дефицит который наблюдается в современной российской литературе. С другой стороны, некоторые критики упрекают автора, в частности, в литературной примитивности текста и его перегруженности научными рассуждениями. У некоторых читателей имеются также претензии к логической непротиворечивости сюжета, а также точности изложения некоторых научных идей.

Автор признаёт, что в первоначальном варианте текста необходимо исправить некоторые неточности, отмеченные читателями.

Распространение электронных версий трилогии 

Н. Горькавый приветствует бесплатное распространение текстов книг серии, а также отмечает заметный положительный эффект от него на рост продаж бумажных книг. В своем блоге писатель неоднократно позитивно отзывался о пиратской библиотеке Либрусек, бесплатно распространяющей тексты его книг.

Позднее автор более подробно озвучил свою позицию по вопросам распространения своих книг:

Текст второй книги серии («Теория катастрофы») распространяется бесплатно. Автор также ведёт с издательствами переговоры о возвращении ему прав на первый роман трилогии («Астровитянка»), распространение цифровой версии которой после этого также станет официально бесплатным.

Примечания

См. также 

 Горькавый, Николай Николаевич
 Твёрдая научная фантастика

Ссылки 
 
 
 История издания «Астровитянки» , изложение автора
 Астровитянка. Ник Горькавый. Впечатление дилетанта , одна из рецензий на роман
 Ник Горькавый о рецензиях и премиях  и снова о рецензиях 
 Алиса, Никки и Маруся , Ник Горькавый
Сайт "Астровитянка " при поддержке Ника Горькавого

Романы 2008 года
Вымышленные космонавты